Батровци () — село в Сербии, в общине Шид, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 320 жителей (по переписи населения 1991 года — 399 жителей).

Демография 
В селе Батровци, по переписи 2002 года проживали 269 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 43,8 лет (41,6 года у мужчин и 45,7 года у женщин). В селе есть 118 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,71.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания 

Населённые пункты Воеводины